Прва лига Србије у сезони 2020/21. је петнаесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је други степен такмичења у Србији.

Систем такмичења 
Лига ове сезоне броји осамнаест клубова и игра се у 34 кола по двоструком бод систему (сваки клуб игра са сваким по два пута — једном на домаћем и једном на гостујућем терену).

Првак и вицепрвак Прве лиге Србије обезбеђују пласман у наредну сезону Суперлиге Србије, под условом да добију лиценцу за такмичење у највишем рангу. Уколико неки од ова два клуба не испуни услове за такмичење у Суперлиги, замениће га први следећи клуб на табели ПЛС који буде добио лиценцу.

Клубови који на коначној табели Прве лиге Србије буду пласирани од десетог до осамнаестог места наредне сезоне ће се такмичити у одговарајућем територијалном огранку Српске лиге. Прва лига Србије ће у сезони 2021/22. поново бројати шеснаест клубова.

Промене у саставу лиге

Састав Прве лиге Србије у сезони 2020/21.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:
 
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Доигравање за попуну Прве лиге Србије у сезони 2020/21. 
Жреб за доигравање (бараж) између освајача све четири Српске лиге. Тимови који су обезбедили бараж су: победник Српске лиге Војводина, Младост ГАТ из Новог Сада; победник Српске лиге Београд, Телеоптик из Земуна; победник Српске лиге Запад: Слога из Пожеге; и победник Српске лиге Исток, Тимок 1919 из Зајечара.

Листа стрелаца

Напомена

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт — prvaligasrbije.com
 Прва лига Србије на сајту -{srbijasport.net}-

Прва лига Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2020/21.